Qarataū kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Batys Qarataū Zhotasy, bergskedja, Mangghystaw, 
 Karatau (ort), Zjambyl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar